HDF kan syfta på: 

 HDF – en skiva av fina träfiber tillsammans med lim som hårdpressas till en hård träfiberskiva, förkortningen från High Density Fibreboard, se Träfiberskiva
 HD/F – en typ av bjälklag